Josep Rosell i Casablancas, escriptor sabadellenc
 Josep Rossell i Ramonet, mossèn de l'església de Sant Martí de Cerdanyola del Vallès
 Josep Rosell i Palau, director artístic de pel·lícules de cinema (L'orfenat…)